Хуан Карлос Фереро је освојио турнир. У финалу је победио Марата Сафина резултатом 6:2, 3:1 предаја.

Носиоци

  Марат Сафин (финалиста)
  Магнус Норман (четвртфинале)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Алекс Коређа (прво коло)

<li>  Патрик Рафтер (друго коло)
<li>  Доминик Хрбати (полуфинале)
<li>  'Хуан Карлос Фереро (победник)
<li>  Седрик Пиолин (прво коло)

Жреб

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2001.
Тенис 2001.